

Geografia 
 Diplo – tehsil dell'Pakistan

Persone 
 Diplo – disc jockey, produttore discografico e rapper statunitense
 Diplo – soprannome di Ramón Rivero, attore portoricano

Altro 
 Diplo – album di Diplo del 2022
 DiploFoundation – organizzazione non-profit di Malta